Les élections cantonales lucernoises ont lieu le  afin de renouveler les 120 membres du Conseil cantonal et les 5 membres du Conseil d'État du canton de Lucerne.

Notes et références

Notes

Références 

Politique dans le canton de Lucerne
Élection en Suisse en 2023
Politique en avril 2023